Лора Палмер (), настоящее имя Петра Симцекова (, ) — чешская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 20 сентября 1969 года в Чехии. Дебютировала в порноиндустрии в 1994 году, в возрасте около 25 лет.

Снималась для таких студий, как Adam & Eve, Elegant Angel, Evil Angel, Private Media Group, Sin City, Vivid Entertainment и других.

В 1999 году получила премию AVN Awards в номинации «лучшая групповая лесбийская сцена (фильм)» за роль в картине White Angel совместно с Руби и другими.

Ушла из индустрии в 2002 году, снявшись в 201 фильме.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 White Angel (1998)

Примечания

Ссылки 
 Laura Palmer на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Laura Palmer на Adult Film Database (AFDB)
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами